Clint McDaniel (1972) – ex cestista statunitense
 Ellas McDaniel, noto come Bo Diddley (1928-2008) – cantautore, chitarrista, compositore polistrumentista statunitense
 Etta McDaniel (1890-1946) – attrice statunitense
 Hattie McDaniel (1895-1952) – cantante e attrice statunitense
 Henry D. McDaniel (1836-1926) – politico statunitense
 James McDaniel (1958) – attore statunitense
 LaShun McDaniel, talvolta indicato come LaShun McDaniels (1966) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense con cittadinanza italiana
 Mildred McDaniel (1933-2004) – altista statunitense, campionessa olimpionica
 Randall McDaniel (Phoenix, 19 dicembre 1964) – ex giocatore di football americano statunitense
 Ronna Romney McDaniel (1973) – politica statunitense
 Sam McDaniel (1886-1962) – attore statunitense, fratello maggiore delle attrici Etta e Hattie McDaniel
 Scott McDaniel (1965) – fumettista statunitense
 Terry McDaniel (1965) – ex giocatore di football americano statunitense
 Tony McDaniel (1985) – giocatore di football americano statunitense
 Xavier McDaniel (1963) – ex cestista statunitense
 Wahoo McDaniel, propr. Edward Hugh McDaniel (1938-2002) – wrestler e giocatore di football americano statunitense

Pagine correlate
McDaniels